Ву́лиця Агроте́хніків — назва двох зниклих вулиць міста Києва:

 Вулиця Агротехніків — вулиця в місцевості Куренівка (Подільський район), отримала назву у 1953 році, зруйнована та пізніше офіційно ліквідована у 1961 році, після Куренівської трагедії.
 Вулиця Агротехніків — вулиця в місцевості Феофанія (Голосіївський район), отримала назву у 1977 році, станом на 2015 рік існує як безіменний проїзд до лікарні № 1.

Вулиці